Алоис Негрелли (; 23 января 1799, Фьера-ди-Примьеро, Тренто, Тироль – 1 октября 1858, Вена, Австрийская империя) — австрийский инженер-строитель, архитектор, пионер в строительстве железных дорог и мостов в Австрии, Швейцарии и Италии. Планировщик Суэцкого канала, построенного под руководством Фердинанда де Лессепса.

Биография 
Алоис Негрелли родился седьмым из десяти детей италоязычного отца и немецкоязычной матери в Фьера-ди-Примьеро в Доломитах. Деревня расположена в Трентино на юге графства Тироль (ныне на севере Италии). При рождении получил имя Луиджи. Его Отец и одна из старших сестёр активно поддерживали Тирольской Бунт в 1809 году во главе с Андреасом Гофером против оккупации своей родины французскими и баварскими войсками. Отец Алоиса был пленником в течение многих лет и вернулся домой только в 1814 году. Семья, потеряв значительную часть своего богатства, боролась за возможность дать хорошее образование и средства к существованию для Алоиса и его братьев и сестёр. Алоис Негрелли получил австрийскую стипендию и вместе со своими братьями пошёл в среднюю школу в Фельтре в 1812 году. Затем он учился в Падуе и Инсбруке в 1817 году. В 1819 году Негрелли поступил на австрийскую государственную службу, а в 1820 году получил инженерный диплом в Инсбруке.

Гражданское строительство 
Сначала он занимался разведкой, дорожным строительством и мерами по защите от наводнений в Тироле и Форарльберге, а с 1826 года на альпийском Рейне. В 1832 году швейцарский кантон Санкт-Галлен нанял его в качестве инженера по строительству дорог и гидротехнических сооружений. В 1836 году в Цюрихе он стал главным инженером коммерческих зданий.

Строительство железных дорог  
Начиная с 1836 года Негрелли начал планировать первую железнодорожную линию в Швейцарии.  из Цюриха в Баден (Швейцария) построена спустя десятилетие в 1846 году под его руководством. Примерно в это же время он был также назначен в различные правительственные комиссии, которые работают на другие кантоны. Во время поездки в Англию, Францию и Бельгию он, как и многие другие инженеры, изучили последние достижения в области строительства железных дорог, а затем опубликовал в своих работах идеи и адаптации этих технологий к горным районам, получив широкое внимание в отрасли. В 1837 году он выступал за создание железной дороги Инсбрук — Куфштайн в Тироле. Был сделан предварительный проект для неё, но использовали его позже.

В 1840 году Негрелли переехал в Вену и работал верховным инспектором в акционерном обществе (АО) , названой по имени императора Австрии Фердинанда I. Его работами были железные дороги, различные железнодорожные соединения (в настоящее время принадлежащие Чешской Республике и Словакии). Он также работал в Саксонии, Вюртемберге и Швейцарии в качестве эксперта по строительству железных дорог. В 1848 году он был переведён в северную Италию, чтобы восстановить и расширить сеть железных дорог, разрушенную в восстании итальянских провинций. С 1856 года он занимал пост генерального инспектора Австрии по государственным железным дорогам в Вене.

Каналообразующие проекты в Египте 
С 1846 года Негрелли представлял Австрию в международном исследовательском обществе Суэцкого канала. В 1847 году он провёл на месте исследования и разработал проект без шлюза, который был рекомендован к исполнению в 1856 году. Соответственно, он был назначен генеральным инспектором по строительству канала в 1857 году. Год спустя ещё до начала строительства Негрелли умер и с тех пор француз Фердинанд Лессепс взял на себя руководство строительными работами и реализовал планы Негрелли. Роль Алоиса в планировании Суэцкого канала точно не может быть установлена, поскольку его проект не дошёл до нас. Конструкция канала была выполнена Лессепсом после проекта Негрелли.

Память 

 Бронзовая статуя перед Муниципальным офисом города Примьеро (Южный Тироль).
 Памятник в Dante Park в Тренто. 
 Могильный памятник на Центральном кладбище в Вене.

Избранные произведения на немецком языке 
 Gutachten über den Bau einer obenfahrbarn Brücke über die Limmat in Zürich, eines neuen Kornhauses und Hafens, 1834. 
 Ausflug nach Frankreich, England und Belgien zur Beobachtung der dortigen Eisenbahnen, mit einem Anhange über Anwendung von Eisenbahnen in Gebirgsländern, L. Negrelli, Oberingenieur der Kaufmannschaft in Zürich, Frauenfeld, 1838.
 Die Eisenbahnen mit Anwendung der gewöhnlichen Dampfwägen als bewegende Kraft über Anhöhen und Wasserscheiden sind ausführbar. Ein auf Erfahrungen begründeter und praktisch dargestellter Vorschlag. Beck'sche Universitäts-Buchhandlung, Vienna, 1842.
 Über Gebirgseisenbahnen, Vienna, 1842.
 Die Münsterbrücke in Zürich, Vienna, 1844.
 Die gegenwärtigen Transport- und Kommunikationsmittel Egyptens, mit Beziehung auf die beantragte Durchstechung der Landenge von Suez, Alois Negrelli von Moldelbe, Vienna, 1856.

Примечания

Ссылки 

Инженеры-строители
Архитекторы Австрии
Архитекторы XIX века
Выпускники Инсбрукского университета
Похороненные на кладбище Святого Марка
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Перезахороненные
Строители мостов